Кубанова — женская форма фамилии Кубанов.
 Кубанова, Анна Алексеевна (1948—2019) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, директор Центрального кожно-венерологического института Минздрава РФ.
 Кубанова, Халимат Башчиевна (более известна под фамилией Байрамукова; 1917—1996) — советская поэтесса, прозаик, драматург, член Союза писателей с 1939 года.